Ignacio Lozano (n. Ciudad de México México, 10 de octubre de 1985), es un periodista, escritor y autor mexicano, que ha trabajado en muchos medios de comunicación en México y en los Estados Unidos, actualmente conduce el programa Hoy Día del canal Telemundo, junto con Nicole Suárez y de forma esporádica con Rebeka Smyth.

Biografía 
Nació en la ciudad de México, cuyo padre es del Estado de Guerrero y su madre del estado de Campeche, quienes se fueron a vivir en la capital del país para dar educación a su hijo.

Estudios realizados 
Estudio la primaria y la secundaria en la capital y luego estudio Historia del arte en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde más tarde hizo un posgrado de Políticas públicas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, donde tuvo que costear los gastos de su educación trabajando en muchos lugares, debido a la precaria situación económica de sus padres.

Carrera

Incursión en el Periodismo 
Empezó haciendo de cronista deportivo en varios eventos deportivos, entre ellos en el Billar, Bowling antes de incursionar de lleno en los noticiarios y llegando a entrevistar a muchas personalidades del medio, entre ellos a Carmen Aristegui y otras personas importantes, donde por sus trabajos llegó a laborar en la Revista Expansión, donde se desarrolló como periodista y más tarde como columnista de muchos diarios mexicanos y por sí como escritor de muchas obras.

Incursión en la radio y la televisión 
Incursionó en la televisión siendo conductor del noticiero Directo del medio Excelsior, donde estuvo 3 años y luego fue conductor del programa Imagen Radio.

En mayo del 2019 laboro en el espacio  De prisa y Corre de Imagen Televisión, con un toque de humor periodístico, muy diferente,  donde poco a poco empezó a ser reconocido como un periodista serio y respetado por sus colegas del medio por su forma frontal y directa de desarrollar las noticias.
Su etapa como periodista en su país se cierra a finales del 2020, cuando es contratado por la cadena de noticias Telemundo para que dirija el espacio mañanero de Hoy Día.

Telemundo (2021-presente ) 
Se une a la cadena Telemundo el 15 de febrero del 2021, donde pasa a conducir el nuevo programa de Hoy Día con la conductora Mexicana Arantxa Loizaga, Nicole Suárez y con Adamari López.

Referencias 

Periodistas de Estados Unidos
Personas de Florida